Беликова — женская форма фамилии .
 Беликова, Анастасия Александровна (более известна под фамилией Кодирова; род. 1979) — российская волейболистка.
 
 Беликова, Полина Алексеевна (род. 1999) — российская волейболистка.